Artur Cardoso é um cantor e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
'* Participações:'
 Samba ao Léo -   (CD do Produtor Leonardo Caccia Bava)
 Os Alegrões - Nossas Modinhas até hoje são motivo de alegria (CD do Bloco de Carnaval de Rua - Os Alegrões - Ribeirão Preto)
 No Trem da Vida     (Cd comemorativo - CVV canta seus 50 anos)
 Rádio USP Ribeirão  (Cd Coletânea Artistas Locais e regionais)
^Noutras Bocas II    (Cd do Compositor Evandro Navarro)
^A Cidade e a Canção (Cd comemorativo 150 Anos de Ribeirão Preto - Coletânea de Artistas Locais)*
 Noutras Bocas (Cd do Compositor Evandro Navarro)
        CDs Autorais:
 De frente pra Guanabara

 Sétimo desejo

Cantores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo